Села:
 Баймаки — Львівська область, Золочівський район
 Баймаки — Хмельницька область, Білогірський район